Die Liste der Naturdenkmale in St. Johann nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Reutlingen liegenden Gemeinde St. Johann. In St. Johann gibt es insgesamt 55 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 11 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 44 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
St. Johann